Il salto in lungo maschile alla XXIX Universiade si è svolto dal 27 al 28 agosto 2017.

Podio

Risultati

Qualificazioni 
Si qualificano alla finale gli atleti che saltano 7,90 m  o le dodici migliori misure .

Finale

Note 

Atletica leggera alla XXIX Universiade
2017